Boliviaanse vliegenpikker
 Brilvliegenpikker
 Bruinkapvliegenpikker
 Coopmans' vliegenpikker
 Chaparralvliegenpikker
 Chico's vliegenpikker
 Chocóvliegenpikker
 Donkere vliegenpikker
 Dwergvliegenpikker
 Geelbuikvliegenpikker
 Geelkeelvliegenpikker
 Geelkruinvliegenpikker
 Geelwangvliegenpikker
 Goudstuitvliegenpikker
 Goudwangvliegenpikker
 Grijskopvliegenpikker
 Grijskruinvliegenpikker
 Groene vliegenpikker
 Guyanavliegenpikker
 Lojavliegenpikker
 Loodkruinvliegenpikker
 Maretakvliegenpikker
 Méridavliegenpikker
 Mishanavliegenpikker
 Monniksvliegenpikker
 Reisers vliegenpikker
 Roodsnavelvliegenpikker
 Ruigpootvliegenpikker
 Salvins vliegenpikker
 Schubkopvliegenpikker
 Slankpootvliegenpikker
 Streepbuikvliegenpikker
 Struikvliegenpikker
 Tumbes vliegenpikker
 Urichs vliegenpikker
 Venezuelavliegenpikker
 Wenkbrauwvliegenpikker
 Witteugelvliegenpikker
 Yungasvliegenpikker
 Zeledons vliegenpikker